Palec długi – palec stopy umiejscowiony pomiędzy paluchem a palcem trzecim. Palec swoim umiejscowieniem upodabnia się do palca wskazującego u ręki.

Budowa 
Palec jest zbudowany tak jak inne palce stopy (z wyjątkiem palucha), czyli z 3 paliczków (bliższego, środkowego i dalszego) oraz 3 więzadeł.

Zobacz też 
 Palec stopy

Anatomia kończyny dolnej
Układ kostny człowieka